Den här artikeln innehåller statistik till Världsmästerskapet i fotboll 2010 som spelades i Sydafrika 11 juni till 11 juli.

Målskyttar 
Utmärkelsen för spelaren med flest gjorda mål under mästerskapet vanns av tysken Thomas Müller.

Målstatistik 
Totalt antal gjorda mål: 145 (101 i gruppspelet).
Målsnitt per match: 2,27
Totalt antal hat tricks: 1 (Gonzalo Higuaín, Argentina)
Totalt antal utdelade straffsparkar : 15 (9 straffar ledde till mål)
Flest gjorda mål, lag: 16 —— Tyskland
Flest gjorda mål, individuellt: 5 —— David Villa, Wesley Sneijder, Thomas Müller och Diego Forlán
Flest assist: 3 —— Mesut Özil, Dirk Kuyt, Kaká, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller
Flest poäng: 8 —— Thomas Müller (5 mål, 3 assist)
Minst antal gjorda mål: 0 —— Algeriet, Honduras
Flest antal insläppta mål: 12 —— Nordkorea
Minst antal insläppta mål: 1 —— Portugal, Schweiz
Bäst målskillnad: +11 —— Tyskland
Sämst målskillnad: -11 —— Nordkorea
Flest gjorda mål i en match: 7 —— Portugal 7–0 Nordkorea
Flest gjorda mål av ett lag i en match: 7 —— Portugal mot Nordkorea
Flest gjorda mål av det förlorande laget i en match: 2 —— Slovakien 3–2 Italien; Uruguay 2–3 Nederländerna; Uruguay 2–3 Tyskland
Störst målskillnad i en match: 7 —— Portugal 7–0 Nordkorea
Flest matcher utan insläppt mål: 5 —— Spanien
Flest matcher utan insläppt mål i rad: 4 —— Spanien
Turneringens första mål: Siphiwe Tshabalala för Sydafrika mot Mexiko
Snabbaste målet från matchstart: 3:e minuten (2:38) —— Thomas Müller för Tyskland mot Argentina
Snabbaste målet från en avbytare: 2:a minuten —— Cacau för Tyskland mot Australien, Rodrigo Millar för Chile mot Spanien, och Kamil Kopúnek för Slovakien mot Italien
Senaste målet i en match under ordinarie speltid: 90+5:e minuten —— Álvaro Pereira för Uruguay mot Sydafrika
Senaste avgörande målet i en match utan förlängning: 90+1:a minuten —— Landon Donovan för USA mot Algeriet
Senaste avgörande målet i en match med förlängning: 116:e minuten —— Andrés Iniesta för Spanien mot Nederländerna
Flest mål av en spelare i en match: 3 —— Gonzalo Higuaín för Argentina mot Sydkorea
Antal självmål: 2 —— Park Chu-Young och Daniel Agger
Äldsta målskytt: 37 år och 151 dagar —— Cuauhtémoc Blanco för Mexiko mot Frankrike
Yngste målskytt: 20 år och 273 dagar —— Thomas Müller för Tyskland mot Australien

Assister 
Lista över spelare med två eller fler assister:

Matchens bäste spelare 
Lista över spelare med som har fått utmärkelsen Matchens bäste spelare (röstning på Fifas hemsida):

Arenor

Vinnare och förlorare 

Flest antal vinster: 6 —— Spanien, Nederländerna
Minst antal vinster: 0 —— Algeriet, Kamerun, Frankrike, Honduras, Italien, Nordkorea, Nya Zeeland, Nigeria
Flest förluster: 3 —— Kamerun, Nordkorea
Minst antal förluster: 0 —— Nya Zeeland
Flest oavgjorda matcher: 3 —— Nya Zeeland, Paraguay
Minst antal oavgjorda matcher: 0 —— Argentina, Kamerun, Chile, Danmark, Tyskland, Grekland, Nordkorea, Nederländerna, Serbien, Spanien
Flest antal poäng i gruppspelet: 9 —— Argentina, Nederländerna
Minst antal poäng i gruppspelet: 0 —— Kamerun, Nordkorea

Lagranking 
Efter finalen presenterade Fifa en lista över lagets ranking i turneringen. Rankingen är baserad på resultat och kvalitén på motståndet

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32.

Allmän lagstatistik 

 SM = spelade matcher
 V = vinster
 O = oavgjord
 F = total games lost
 P = ackumulerade poäng
 P/M = poäng per match i snitt

 GM = gjorda mål
 GM/M = gjorda mål per match i snitt
 IM = insläppta mål
 IM/M = insläppta  mål per match i snitt
 MS = målskillnad
 MS/M = målskillnad per match i snitt (målskillnad/spelade matcher)

 GK = gula kort
 GK/M = gula kort per match i snitt
 RK = röda och/eller gula kort
 RK/M = röda kort per match i snitt

Feta siffror visar det maximala värdet i varje kolumn.

Följande tabell visar lagens statistik efter federationstillhörighet:

Referenser

Noter 

2010
Statistik